Termin WY ima više značenja.

 Vajoming, američka država
 Zapadni Jorkšir, grofovija na severu Engleske